Quonset bezeichnet:

 Quonset-Gletscher, Gletscher im westantarktischen Marie-Byrd-Land
 Quonset Point, Halbinsel in der Narragansett Bay im US-amerikanischen Bundesstaat Rhode Island

Siehe auch:
 Quonset huts, siehe Nissenhütte